BEF est un acronyme qui signifie :
 brevet d'enseignement fondamental, un diplôme sanctionnant les neuf premières années de scolarité dans certains pays francophones.

BEF est un sigle qui signifie :
 British Expeditionary Force, le corps expéditionnaire britannique.

BEF est un code qui signifie :
 franc belge, l'ancienne monnaie de la Belgique, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) maintenant remplacée par l'euro ;
 .

Code